Си́мор ():

Симор — остров в составе архипелага Галапагос
Симор — остров у побережья Антарктиды